

Особи 
 Джанібеков Володимир Олександрович (13 травня 1942 с. Іскандер Бостанликського району Південно-Казахстанської області Казахської РСР) — льотчик-космонавт.
 Джанібеков Узбекалі Джанібекович (, село Сарикамис, тепер Отирарського району Туркестанської області, Казахстан — , місто Алмати, Казахстан) — радянський і казахський діяч, секретар ЦК КП Казахстану

Інше 
 3170 Джанібеков (3170 Dzhanibekov) — астероїд головного поясу.